«Ала́й» (кирг. «Алай» Ош футбол клубу) — киргизский футбольный клуб из города Ош, второго по численности населения города страны (после Бишкека).

Клуб основан в 1960 году под названием «Ош». Ныне участвует в премьер-лиге Киргизии — высшем футбольном дивизионе страны.

Один из самых старейших и титулованных футбольных клубов Киргизии: 4-кратный чемпион (2013, 2015, 2016 и 2017), обладатель Кубка (2013) и Суперкубка (2017 и 2018).

Во времена СССР «Алай» была вторым клубом Киргизии после бишкекской «Алгы», проведя в общей сложности 16 сезонов во Второй лиге.

Названия 
 1960-1965 — команда города Ош.
 1965-1966 — «Шахтёр».
 1967-1995 — «Алай».
 1996 — объединился с «Динамо» Ош в «Динамо-Алай».
 с 2002 — «Алай».

История

Советский период 
Выступления в чемпионатах СССР по сезонам:
 Чемпионат СССР 1991 года, вторая низшая лига, 8-я зона — 7-е место;
 Чемпионат СССР 1990 года, вторая низшая лига, 9-я зона — 8-е место;
 Чемпионат СССР 1989 года, вторая лига, 8-я зона — 13-е место ↓;
 Чемпионат СССР 1988 года, вторая лига, 8-я зона — 11-е место;
 Чемпионат СССР 1987 года, вторая лига, 7-я зона — 17-е место;
 Чемпионат СССР 1986 года, вторая лига, 7-я зона — 13-е место;
 Чемпионат СССР 1985 года, вторая лига, 7-я зона — 13-е место;
 Чемпионат СССР 1984 года, вторая лига, 7-я зона — 18-е место;
 Чемпионат СССР 1983 года, вторая лига, 7-я зона — 19-е место;
 Чемпионат СССР 1982 года, вторая лига, 7-я зона — 16-е место;
 Чемпионат СССР 1981 года, вторая лига, 6-я зона — 10-е место;
 Чемпионат СССР 1972 года, вторая лига, 5-я зона — 17-е место;
 Чемпионат СССР 1971 года, вторая лига, 5-я зона — 18-е место;
 Чемпионат СССР 1970 года, класс Б, зона Средняя Азия — 7-е место ↑;
 Чемпионат СССР 1969 года, класс Б, зона Средняя Азия — 4-е место ↓;
 Чемпионат СССР 1968 года, класс Б, зона Средняя Азия — 7-е место;
 Чемпионат СССР 1967 года, класс Б, зона Средняя Азия и Казахстан — 11-е место;
 Чемпионат СССР 1966 года, класс Б, зона Средняя Азия и Казахстан — 11-е место;
 Чемпионат СССР 1965 года, класс Б, 5-я зона РСФСР — 17-е место.

2012-2015 
В 2012 году «Алай» стал первым обладателем Кубка Легенды Кыргызстана.

В сезоне-2013 «Алай» впервые в своей истории стал чемпионом и обладателем Кубка Кыргызстана.

В начале 2014 года решением исполкома АФК клуб получил право выступать во втором по значимости клубном турнире — Кубке АФК.

4 февраля «Алай» дебютировал в квалификационном раунде плей-офф, где встретился с чемпионом Палестины — командой «Аль-Дахрия». В единственном матче «Алай» победил в гостях в серии послематчевых пенальти 8:7 и вышел в групповой раунд.

В группе D «Алай» играл с командами «Риффа» из Бахрейна, «Шабаб» Аль-Ордон из Иордании и «Эрбил» из Ирака. В 6 матчах ошане набрали только 1 очко (после домашней ничьей с клубом «Шабаб»).

В Топ-лиге-2014 алайцы финишировали четвертыми, а в полуфинале Кубка проиграли «Абдыш-Ате».

«Алай» досрочно стал чемпионом Киргизии 2015 года, 25 октября в домашнем матче обыграв нарынский «Ала-Тоо» со счетом 3:2.

В плей-офф за попадание в групповой раунд Кубка АФК клуб уступил по пенальти ливанскому «Триполи» (6:7).

История выступления в Кубке АФК

Состав

Достижения

СССР 
Чемпионат СССР
 Вторая лига (в зональном турнире (место в одной из групп)) — 1965–1969, 1971–1972, 1981–1989.
 4-е место: 1969.
 7-е место: 1968.

Кубок СССР
 1/256 финала: 1965/66.

Киргизия 
Чемпионат Киргизии:
  Чемпион (4 раза): 2013, 2015, 2016, 2017.
  Серебряный призёр (1 раз): 2018, 2019.
  Бронзовый призёр (6 раз): 1992, 1993, 1996*, 2008, 2009, 2012.

Кубок Киргизии:
  Обладатель (2 раз): 2013. 2020
  Финалист (9 раз): 1992, 1994, 1997*, 1998*, 2000*, 2009, 2016, 2017, 2018.
 * под названием «Динамо-Алай».

Суперкубок Кыргыстана:
  Обладатель (2 раза): 2017, 2018.
 Финалист (3 раза): 2014, 2016, 2019.

Прочие турниры:
  Обладатель «Кубка Легенды»-2012.
  Обладатель «Кубка Ала-Тоо»-2013.
  Обладатель «Кубка Ферганской долины»-2018.

Тренеры

Советский период 
  Романенко Андрей Николаевич (1965—1966)
  Борис Смыслов (1968)
  Серопян Жан Гайкович (1969)
  Карабаджак Февзи Зияевич (1970)
  Владимир Бражников (1971—1972)
  Борис Татушин (1981)
  Меклис Кошалиев (1983)
  Михаил Бичуцкий (1984)
  Николай Еланев (1987)
  Виктор Звягин (1988—1989)
  Владимир Власичев (1990—1991)

Чемпионат Киргизии 
 нет полных данных: 1992—2010
  Абдумалик Мавлянов (2000, «Динамо-Алай»)
  Абдуманноб Юлчубаев (2005, до августа)
  Владимир Кулагин (2005, с августа)
  Абдумалик Мавлянов (2009)
  Владимир Кулагин (2011 — 31 марта 2014)
  Борис Стрельцов (31 марта — 7 июля 2014)
  Айбек Татанов (7 июля — 21 августа 2014, и. о.)
  Метин бей Айдын (21 августа — ноябрь 2014)
  Владимир Власичев (январь — июль 2015)
  Андрей Власичев (июль — декабрь 2015)
  Айбек Татанов (январь — февраль 2016, и. о.)
  Бакыт Маматов (февраль 2016 — декабрь 2020)
  Нумонджон Юсупов  (январь — декабрь 2021)
  Мирлан Эшенов (январь 2022 — )

 Также в этот период в источниках главными тренерами указываются Айбек Татанов (2016—2017) и Немат Кошоков (2017—)

Капитаны 
  Баргыбай уулу Бакыт (2011)
  Виталий Тимофеев (2012—2013)
  Алмазбек Мирзалиев (2014)
  Анатолий Власичев (2015)
  Ильяз Алимов (2016—2019)
  Одилжон Абдурахманов (2019—)

Лучшие бомбардиры чемпионатов Киргизии 
Футболисты, которые становились лучшими бомбардирами чемпионатов Киргизии:
  Давран Бабаев — 39 голов в 30 играх (1993);
  Алиа Силла — 17 голов (2015);
  Алиа Силла — 21 гол (2016);
  Эммануель Ягр — 14 голоа (2022).

Известные игроки 
 Николай Ильченко — лучший бомбардир клуба в первенствах СССР (100 голов в 371 матче)
 Александр Куслин — более 360 матчей за клуб

Примечания

Ссылки 
 Статистика на klisf.info (ч.1)
 Статистика на klisf.info (ч.2)

 
Футбольные клубы СССР